2 miejscowości w Polsce: 

 Chraboły – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże 
 Chraboły – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski